Anna Laura Orrico (1980-), femme politique italienne ;
  (1940-), entraineur de football italien ;
 Davide Orrico (1990-), coureur cycliste italien ;
 Stacie Orrico (1986-), chanteuse pop et auteur-compositrice américaine d'origine italienne.

Patronyme italien